

Patronyme 

 Ernst Abbe, un physicien et industriel allemand.

Toponyme 

 Abbe, un village du Cameroun dans la commune d'Édéa ;
 Abbe, un village du Cameroun dans la commune de Mouanko ;
 lac Abbe, un lac salé d'Éthiopie et de Djibouti ;
 Abbe Museum, un musée américain situé dans le comté de Hancock, dans le Maine ;
 cratère Abbe, un cratère lunaire.

Voir aussi 
 Abbe, un peuple de Côte d'Ivoire
 Nombre d'Abbe, une quantification de la dispersion d'un matériau
 Condition des sinus d'Abbe, une loi en optique
 Principe d'Abbe
 Prisme d'Abbe
 Prisme d'Abbe-Porro
 Prisme d'Abbe-König